Deux Femmes est un titre notamment porté par :
 Deux Femmes (Pilgrimage), film américain de John Ford, sorti en 1933.
 Deux Femmes (John Meade's Woman), film américain de Richard Wallace, sorti en 1937 ;
 Deux Femmes ou Trafic de femmes (Två kvinnor), film suédois d'Arnold Sjöstrand sorti en 1947 ;
 Deux Femmes (Do zan), film iranien de Tahmineh Milani, sorti en 1999 ;
 Deux Femmes (Dve jenchtchiny), film russe de Vera Glagoleva, sorti en 2014 ;
 Deux Femmes, téléfilm français de Isabelle Doval, diffusé en 2022.